Sokołowo bezeichnet Dörfer in Polen:
Dörfer in der Woiwodschaft Großpolen
 Sokołowo (Koło), Dorf der Gmina Koło im Powiat Kolski
 Sokołowo (Lubasz), Dorf der Gmina Lubasz im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
 Sokołowo (Witkowo), Dorf der Gmina Witkowo im Powiat Gnieźnieński
 Sokołowo (Września), Dorf der Gmina Września im Powiat Wrzesiński
Dörfer in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sokołowo (Bartniczka), Dorf der Gmina Bartniczka im Powiat Brodnicki
 Sokołowo (Golub-Dobrzyń), Dorf der Gmina Golub-Dobrzyń im Powiat Golubsko-Dobrzyński
 Sokołowo (Brześć Kujawski), Dorf der Gmina Brześć Kujawski im Powiat Włocławski
 Sokołowo (Izbica Kujawska), Dorf der Gmina Izbica Kujawska im Powiat Włocławski
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien
 Sokołowo (Czerwin), Dorf der Gmina Czerwin im Powiat Ostrołęcki
 Sokołowo (Grudusk), Dorf der Gmina Grudusk im Powiat Ciechanowski
Dorf in der Woiwodschaft Podlachien
 Sokołowo (Bakałarzewo), Dorf der Gmina Bakałarzewo im Powiat Suwalski

Siehe auch:
 Monument von Sokołowo